Freezer Burn – film statunitense del 2007 diretto da Charles Hood
 Freezer Burn – romanzo poliziesco del 1999 di Joe R. Lansdale
 Freezer Burn – un personaggio dei fumetti Marvel Comics